A Equipe do Bahrein de Copa Davis representa Bahrein na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Bahrain Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe do Bahrein)

Bahrein